Црвени Брег може бити:

 Црвени Брег (Бела Паланка), насељено место у општини Бела Паланка у Пиротском округу.
 Црвени Брег (Лесковац), насељено место града Лесковца.